Га́ртман () — прізвище німецького походження.

 Алексіс Гартман (1898—1964) — американський педіатр і клінічний біохімік.
 Вальтер Гартманн (1891—1977) — німецький воєначальник часів Третього Рейху.
 Віктор Олександрович Гартман — російський архітектор, художник й орнаментист.
 Гайдрун Гартманн (1942—2017) — німецька науковець-ботанік.
 Густав Гартман — німецький промисловець, засновник «Російського товариства машинобудівних заводів Гартмана» у Луганську (1896).
 Джонні Гартман (1923—1983) — американський джазовий співак.
 Едуард Гартман — німецький філософ-ідеаліст.
 Еріх Альфред Гартманн — німецький льотчик-ас, що вважається найуспішнішим пілотом-винищувачем за всю історію авіації.
 Ернст Гартман — німецький бригадефюрер СС, генерал-майор поліції, начальник поліції та СС генеральних округ Волинь-Поділля, Житомир та Чернігів.
 Йоганнес Франц Гартман — німецький, згодом аргентинський астроном.
  (1821—1872) — австрійський поет, журналіст і політик; учасник буржуазно-демократичної революції 1848 року.
 Нікола Гартманн (1975) — австрійська борчиня вільного стилю.
 Ніколай Гартманн (1882—1950) — німецький філософ-ідеаліст, основоположник критичної (або нової) онтології
  (1881—1965) — німецький сходознавець.
 Томас де Гартман (1885—1956) — відомий у світі композитор, піаніст, народився в селі Хоружівка як Гартман Фома Олександрович
 Карел Гартман — чеський хокеїст
 Олівер Гартман ( 28 червня 1970) — німецький хеві-метал вокаліст, музикант, композитор і продюсер.

Гартман як ім'я
 Гартман Вітвер — скульптор, працював у Львові
 Гартман Шедель (1440–1514) — німецький лікар, гуманіст і історик. Один з перших картографів, які почали використовувати машинний друк.

 Гартман — місто, розташоване в окрузі Джонсон (штат Арканзас, США)

Також 
 Гартманіс
 Число Гартмана
 Осока Гартмана

Німецькі прізвища